L’Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ) est un organisme provincial qui regroupe plus de 500 professionnels œuvrant dans le milieu du développement économique.

Lien externe

Site officiel de l'APDEQ

Organisation professionnelle québécoise